Voici la liste des planètes mineures numérotées de 417001 à 418000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 417001 à 418000

417001-417100

417101-417200

417201-417300

417301-417400

417401-417500

417501-417600

417601-417700

417701-417800

417801-417900

417901-418000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000